IPG steht für:

 Imaging Photo Group GbR, eine Einkaufskooperative der Fotowirtschaft
 Independent Performance Group
 Independent Publishers Group
 Independent Publishers Guild
 Industrie-Park Gottmadingen
 Industriepark Griesheim
 Information Power Grid der NASA
 Instituto Politécnico da Guarda
 Instituto do Petróleo e Geologia in Osttimor
 Institut polytechnique de Grenoble, siehe Grenoble INP
 Institut de physique du globe de Paris
 Institut für Prävention und psychosoziale Gesundheitsforschung
 Institut für psychische Beratung und Gruppenarbeit
 Institut für Psychogerontologie
 Interactive Programming Guide
 International Phenological Gardens
 Internationale Politik und Gesellschaft, Vierteljahresschrift der Friedrich-Ebert-Stiftung
 Internet Pointer Guide
 Internet Program Guide, eine Form eines elektronischen Programmführers
 Interpublic Group of Companies, US-amerikanische Holding von Werbedienstleistern
 Immobilisierter pH-Gradient
 Ipiranga Airport (IATA-Code), Flughafen von Santo Antônio do Içá, Amazonas, Brasilien
 IPG Photonics, Hersteller von Festkörper-Lasern

IPG